Михаи́л Моисе́ев:

 Моисеев, Михаил Алексеевич (1939—2022) — советский военачальник, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил СССР (1988—1991), генерал армии (1989).
 Моисеев, Михаил Фёдорович (1882—1955) — артист балета, балетмейстер. Заслуженный артист РСФСР (1948) и Литовской ССР (1955).